Huovisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huovisaari (ö, lat 62,40, long 28,02), Norra Savolax, Varkaus, 
 Huovisaari (ö, lat 62,46, long 27,62), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar